Beauty and the Beast () — песня, написанная поэтом Ховардом Эшманом и композитором Аланом Менкеном для одноименного анимационного художественного фильма Диснея «Красавица и Чудовище» (1991). Тематическая песня фильма, баллада, вдохновленная Бродвеем, была впервые записана британско-американской актрисой Анджелой Лэнсбери в роли голоса персонажа миссис Поттс и, по сути, описывает отношения между двумя главными героями Белль и Чудовищем, в частности, как пара научилась принимать свои различия и, в свою очередь, изменять друг друга к лучшему. Кроме того, текст песни подразумевает, что чувство любви так же вневременно и нестареюще, как "сказка, старая как мир". Исполнение Лэнсбери звучит во время знаменитой сцены в бальном зале между Красавицей и Чудовищем, в то время как сокращенная версия хорала звучит в заключительных сценах фильма, а мотив песни часто встречается в других фрагментах партитуры фильма Менкена. Лэнсбери поначалу не решалась записывать песню, потому что считала, что ее голос не подходит для нее, но в конечном счете закончила запись за один дубль.

Песня впоследствии была записана как поп-дуэт канадской певицей Селин Дион и американским певцом Пибо Брайсоном и выпущена в качестве единственного сингла из саундтрека к фильму 25 ноября 1991 года. Дисней сначала нанял только Дион, чтобы записать версию для радио и продвижения анимационного фильма. Однако, студия была обеспокоена тем, что тогда еще малоизвестная певица не привлечет достаточно большую аудиторию в США, поэтому они наняли более известного Брайсона в качестве ее партнера по дуэту. Поначалу Дион также не решалась записывать песню, потому что ее совсем недавно уволили с записи тематической песни анимационного фильма «Американская сказка 2: Фейвел едет на Запад» (1991). Впервые услышанный во время финальных титров фильма, сингл был спродюсирован Уолтером Афанасьевым, который также аранжировал его с Робби Бьюкененом.

Обе версии песни были очень успешными и получили премию Золотой глобус и премию Оскар в категории Лучшая оригинальная песня, а также премии Грэмми в категориях: лучшая песня, написанная для визуальных МЕДИА, и лучшее поп-исполнение дуэтом или группой с вокалом. Сингл также был номинирован на премию Грэмми за запись года и премию Грэмми за песню года. Выступление Лэнсбери было повсеместно оценено как кинокритиками, так и музыкальными критиками. В то время как версия Дион-Брайсона получила смешанные отзывы критиков, которые сочли, что она уступает оригиналу Лэнсбери, сингл стал коммерческим успехом, достигнув девятого места в Billboard Hot 100 и став более известным из двух исполнений. В дополнение к возвращению песен Диснея в поп-чарты после тридцатилетнего отсутствия, успех также способствовал карьере Дион и сделал ее успешной исполнительницей. В 2004 году Американский институт киноискусства поставил песню на 62-е место в своем списке величайших песен в истории американского кино.

Песня также включена в экранизацию 2017 года, ее исполняет Эмма Томпсон в роли миссис Поттс во время фильма, а также в качестве дуэтной кавер-версии Арианы Гранде и Джона Ледженда во время финальных титров. Версия песни Гранде и Леджента является данью уважения версии, исполненной Дион и Брайсоном для фильма 1991 года.

История 
Песня была написана автором текстов Ховардом Эшманом и композитором Аланом Менкеном в 1990 году . Авторы во многом черпали вдохновение из бродвейской музыки. Из-за ухудшения здоровья Эшмана часть предварительной подготовки песни была перенесена в отель в Фишкилле, штат Нью-Йорк, недалеко от его дома. Из всех песен, которые он написал для анимационного фильма, Менкен посвятил больше всего времени заглавной песне.

Трек был впервые записан британо-американской актрисой Анджелой Лэнсбери, которая озвучила персонаж миссис Поттс. Авторы песен впервые представили песню Лэнсбери в качестве демо-записи, которая сопровождалась запиской с вопросом, может ли она быть заинтересована в том, чтобы спеть ее. Несмотря на то, что она была опытной актрисой и певицей кино и сцены, которая ранее сама пела для Диснея в музыкальном фильме «Набалдашник и метла» (1971), Лэнсбери, которая больше привыкла исполнять песни в стиле uptempo, не решалась записать балладу из-за незнакомого стиля. Хотя песня ей понравилась, Лэнсбери также беспокоилась, что ее постаревший голос уже недостаточно силен для записи песни, и была особенно обеспокоена необходимостью выдерживать более длинные ноты. Лэнсбери предложила авторам песен попросить кого-нибудь другого спеть песню, но они настояли на том, чтобы она просто спела ее так, как она ее себе представляла.

6 октября 1990 года песня была записана в студии в Нью-Йорке в сопровождении живого оркестра, так как авторы предпочитали, чтобы все исполнители и музыканты записывались вместе, а не по отдельности. В день запланированной сессии записи рейс Лэнсбери был задержан из-за угрозы взрыва, что привело к экстренной посадке в Лас-Вегасе. Не зная о ее местонахождении в течение нескольких часов, создатели фильма начали строить планы по переносу сеанса, пока Лэнсбери наконец не позвонила в студию, как только благополучно прибыла в Нью-Йорк.

По просьбе одного из режиссеров Лэнсбери записала демо-версию песни, чтобы они могли использовать ее в том случае, если не нашлось другой актрисы, которая могла бы спеть ее от ее имени, или ни один персонаж, кроме миссис Поттс, не был сочтен подходящим. В конечном счете, она записала свою версию за один дубль, которая в итоге была использована в финальном фильме. Выступление Лэнсбери растрогало всех, кто присутствовал в студии звукозаписи в то время, до слез. Тем временем актриса считает, что запись песни в конечном итоге помогла ей получить более глубокое представление о роли миссис Поттс в фильме.

Некоторые вырезанные тексты песен Эшмана из фильма 1991 года были восстановлены для версии 2017 года.

Версия Селин Дион и Пибо Брайсона 

В 1991 году была записана версия в исполнении канадской певицы Селин Дион совместно с американским певцом Пибо Брайсоном.

Хит-парады

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Версия Арианы Гранде и Джона Ледженда 

В 2017 году записана версия в исполнении дуэта Арианы Гранде и Джона Ледженда, которая была включена в адаптацию живого действия 2017 года.

Хит-парады и сертификации

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Примечания 

Синглы 1991 года
Песни 1991 года
Песни Селин Дион
Песни Арианы Гранде
Песни Кенни Логгинса
Поп-баллады
Песни — лауреаты премии «Оскар»
Песни — лауреаты премии «Золотой глобус»
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа
Синглы Columbia Records
Синглы Epic Records
Песни, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Песни, спродюсированные Дэвидом Фостером
Песни, написанные Аланом Менкеном
Песни на слова Ховарда Эшмана
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Песни Ренессанса Диснея
Песни из «Красавицы и Чудовища» Disney